Antlers ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Antlers (Colorado), im Garfield County
 Antlers (Kalifornien), im Shasta County
 Antlers (Michigan), im Marquette County
 Antlers (Oklahoma), im Pushmataha County
 Antlers (Virginia), im Mecklenburg County
 Antlers Park, im Dakota County, Minnesota

Antlers ist der Familienname folgender Personen:
 Max Antlers (1873–1952), deutscher Maler, Illustrator, Innenarchitekt und Hochschullehrer

Sonstiges:
 The Antlers, US-amerikanische Band
 Antlers Municipal Airport, Airport im Pushmataha County, Oklahoma
 Antlers Park, Park im Dakota County, Minnesota
 Antlers (Film), Horrorfilm von Scott Cooper (2021)

im NRHP gelistete Objekte:
 Antlers Frisco Depot and Antlers Spring, in Antlers, Oklahoma, ID-Nr. 80003298
 Antlers Guard Station, in Whitney, Oregon, ID-Nr. 91000166

Siehe auch:
 Antler